

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Матч 1/4 финала II чемпионата Европы

Матч 1/4 финала II чемпионата Европы

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Матч 1/2 финала II чемпионата Европы

Финал II чемпионата Европы

Турнир «Кубок независимости»

Турнир «Кубок независимости»

Турнир «Кубок независимости»

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Матч первого этапа XX Олимпиады

Матч первого этапа XX Олимпиады

Матч первого этапа XX Олимпиады

Матч второго этапа XX Олимпиады

Матч второго этапа XX Олимпиады

Матч второго этапа XX Олимпиады

Матч за 3-е место XX Олимпиады

Отборочный матч Х чемпионата мира

Отборочный матч Х чемпионата мира

Примечания

Ссылки 
 Игры сборной, 1972

Футбол в СССР в 1972 году
1972